Harsányi István (1630–1678 ) református lelkész, teológus
 Harsányi István (1747–1803) csornai prépost
 Harsányi István (1874–1928) irodalomtörténész, könyvtáros, teológus
 Harsányi István (1913–1985) közgazdász, egyetemi tanár
 Harsányi István (1938) építészmérnök

Jegyzetek